Göran Gyllenstierna kan avse ett flertal personer:
Göran Eriksson (Gyllenstierna) (1498-1576), svenskt rikråd
Göran Nilsson Gyllenstierna (1575-1618), svensk sjömilitär
Göran Göransson Gyllenstierna d.ä. (1601-1646), svensk landshövding 
Jöran Gyllenstierna (1632-1686), svensk statsman
Göran Gyllenstierna (riksmarskalk) (1724-1799), svensk riksmarskalk
Göran Gyllenstierna af Lundholm (1876-1968), svensk militär och kavalleriinspektör